Reinaud ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Reinaud (1854–1924), französischer Jurist und Politiker
 Joseph Toussaint Reinaud (1795–1867), französischer Wissenschaftshistoriker und Orientalist
 Marius Reinaud (1795–1868), französischer Grafiker und Maler